Luminocity è un window manager per il X Window System, sviluppato da Owen Taylor ed è stato rilasciato sotto la GNU General Public License.

Utilizzo
Veniva utilizzato per fare dei test delle features da implementare sul window manager Metacity e nel febbraio del 2006 sia Metacity che Compiz hanno integrato molte delle sue features. 
La struttura si basa sulle librerie OpenGL come Xgl e quindi richiede una scheda grafica con accelerazione 3D per poter funzionare.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Software di sistema liberi
Unix
Interfacce grafiche